Landingsgestel, de (uitklapbare) wielen van een vliegtuig om veilig te kunnen landen
Draaistel, een set wielen waarop spoormaterieel en treinen rusten
Chassis, onderstel van een auto